Харклёва () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Харклёва (гмина Новы-Тарг) – село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства;
 Харклёва (гмина Сколышин) – село в Ясленском повяте Подкарпатского воеводства.